Kidholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kidholm (Bregninge Sogn) – et areal i Bregninge Sogn, Svendborg Kommune
 Kidholm (Magleby Sogn) – et areal i Magleby Sogn, Slagelse Kommune
 Kidholm (Åstrup Sogn) – et areal i Åstrup Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Kidholm (Horsens Sogn)en bebyggelse i Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Sydslesvig
 Kidholm (Sydslesvig) – en ubeboet ø i Slien i Sydslesvig